Příjmení Olsson má následující nositele:

 Ann-Margret Olsson (* 1941), švédská zpěvačka
 Dag Olsson (* 1944), švédský hokejový rozhodčí
 Einar Olsson (1896–1925), švédský hokejový brankář
 Christian Olsson (* 1980), švédský trojskokan
 Johan Olsson (* 1980), švédský lyžař
 Jonas Olsson (* 1983), švédský fotbalista
 Karolina Olsson (1861–1950), švédská žena, která údajně prospala třicet let 
 Kristoffer Olsson (* 1995), švédský fotbalista
 Linda Olssonová (* 1948), švédská spisovatelka
 Nigel Olsson (* 1949), anglický hudebník
 Sven-Erik Olsson (1923–1985), švédský příslušník SS-Waffen

podobná příjmení
 Olsen
 Olson